Új-Granada név alatt az alábbi történelmi államalakulatokat ismerjük Dél-Amerika északnyugati vidékéről:

 Új-granadai Királyság: spanyol gyarmat 1538–1717 között.
 Új-granadai Alkirályság: spanyol gyarmat 1717–1819 között.
 Új-granadai Egyesült Tartományok: a függetlenségükért harcoló új-granadai területek elnevezése 1810–1819 között.
 Új-granadai Köztársaság: a Kolumbiai Köztársaság 1830–1858 közötti hivatalos elnevezése.